Martinus ist der Name folgender Personen:

 Martin von Tours (lateinisch Martinus; um 316–397), Bischof von Tours, Heiliger
 Flavius Martinus, römischer Centurio
 Mestrius Martinus, römischer Maler des 2. oder 3. Jahrhunderts

Familienname:
 Derek Martinus († 2014), britischer Theater- und Fernsehregisseur
 John Martinus (1939–2016), dänischer Schauspieler
 Quenten Martinus (* 1991), Fußballspieler aus Curaçao
 Raymundus Martinus (1220–1285), Dominikaner

Vorname:
 Martinus Anglicus (14. Jahrhundert), Logiker
 Martinus Balticus (um 1532–1601), Pädagoge, Dramatiker und Dichter
 Martinus Willem Beijerinck (1851–1931), niederländischer Mikrobiologe
 Martinus von Biberach († 1498), deutscher christlicher Theologe
 Martinus de Dacia († 1304), dänischer scholastischer Philosoph und Theologe
 Martinus Nijhoff  (1894–1953), niederländischer Lyriker, Übersetzer, Essayist und Literaturkritiker
 Martinus Thomsen  (genannt Martinus; 1890–1981), dänischer Schriftsteller und Mystiker
 Martinus Vadovius (polnisch Marcin Wadowita, auch Jan Wadowita; 1567–1641), polnischer Theologe und Philosoph
 Martinus J. G. Veltman (1931–2021), niederländischer Physiker

Martinus steht weiter für:
 martinus – Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt

Siehe auch:
 Marcus & Martinus
 Martin
 Martinius
 Martinos
 Martinus-Bibliothek, Wissenschaftliche Diözesanbibliothek im Priesterseminar des Bistums Mainz
 Martinus-Medaille, Auszeichnung der Katholischen Kirche in Deutschland